Motley – comune del Minnesota
Motley – CDP della Virginia
Contea di Motley – contea del Texas